Макре́й () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макрей, Гордон (1921—1986) — американский актёр и певец.
 Макрей, Грэм (1940—2021) — новозеландский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Макрей, Джордан (род. 1991) — американский баскетболист.
 Макрей, Кармен (1920—1994) — американская джазовая певица.
 Макрей, Колин (1968—2007) — шотландский автогонщик, чемпион мира по ралли.
 Макрей, Ли (род. 1966) — американский легкоатлет, спринтер.
 Макрей, Мередит (1944—2000) — американская певица, актриса кино и телевидения.
 Макрей, Стивен (род. 1985) — австралийский и британский артист балета.
 Макрей, Стюарт (род. 1976) — британский композитор.
 Макрей, Том (род. 1969) — британский певец и композитор.

См. также 
 Маккрей, Джон

Примечания